Moving Day – film del 1907 diretto da James Williamson
 Moving Day – film del 1915 diretto da Harry Palmer
 Moving Day – film del 1917 diretto da Louis Chaudet
 Moving Day – cortometraggio di animazione del 1917
 Moving Day – film del 1919 diretto da William A. Seiter
 Moving Day – film del 1926 diretto da Albert Ray
 Giorno di trasloco (Moving Day) – film del 1936 diretto da Ben Sharpsteen